József Vágó ist der Name folgender Personen:

* József Vágó (Architekt) (1877–1947), ungarischer Architekt 
 József Vágó (Fußballspieler) (1906–1945), ungarischer Fußballspieler